A Copa Rio Grande do Sul de Futebol Sub-20 de 2007 (na época, Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20 de 2007), aconteceu entre os dias 3 e 18 de dezembro. O campeonato foi realizado no estado do Rio Grande do Sul e organizado pela Federação Gaúcha de Futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol.

Equipes Participantes

Primeira fase

Finais

Quartas de Finais 
 Chave 8

 Chave 6

 Chave 7

 Chave 5

Semi-Finais 
 Chave 9

 Chave 10

Disputa de 3º Lugar

Final

Premiação

Ligações externas 
 

Futebol de 2007 no Brasil
Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20